Арис може да се отнася за:

 Арис, български филм;
 ФК Арис Солун, гръцки футболен клуб от Солун;
 Арис Лимасол, кипърски футболен клуб от Лимасол;
 Арис, село в дем Каламата, Гърция.

Вижте също 
 Аръс